Гётц (, ) — распространённая немецкая фамилия, образованная от уменьшительной формы мужского имени Готтфрид, которая имеет несколько устоявшихся вариантов написания на русском языке (см. ниже).

Гётц 
 Гётц, Гуго (, тж. Хуго Гёц; 1884—1972) — американский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Гётц, Иоганн Николаус (1721—1781) — немецкий поэт и богослов.
 Гётц, Йоханнес (1865—1934) — немецкий скульптор.
 Гётц, Карл (; 1875—1950) — немецкий гравёр.
 Гётц, Конрад Аристович (1854—1920) — надворный советник, с 1900 по 1916 гласный Петроградской городской думы,  видный деятель реформатской церковной общины в столице Российской империи
 Гётц, Леопольд Карл (; 1868—1931) — немецкий теолог и славист, автор фундаментального труда по Русской Правде (1910—1913).

Гетц 
 Гетц, Бернард (род. 1947) — американец, ставший известный из-за судебного скандала, ставшего спором об условиях самозащиты в жизни.
 Гетц, Борис Гаврилович (1925—2002) — Герой Советского Союза.
 Гетц, Виктор Владимирович (род. 1994) — российский тяжелоатлет.
 Гетц, Джон (род. 1946) — американский актёр с театральной подготовкой.
 Гетц, Мирра Филипповна (1897—1937) — комбриг, разведчица.
 Гетц, Николай (род. 1991) — норвежский шахматист.
 Гетц, Стелла (род. 1976) — норвежская исполнительница евродэнса из Йоркшира.
 Гетц, Стэн (1927—1991) — американский джазовый музыкант.
 Гетц, Мэтт (род. 1982) — американский политик.

Гёц 
 Гёц, Герман (Гётц; 1840—1876) — германский композитор.
 Гёц, Карл Отто (1914—2017) — немецкий художник-абстракционист, один из создателей немецкого информализма.
 Гёц, Пауль (1882—1962) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.
 Гёц, Роберт Ханс (1910—2000) — американский хирург немецкого происхождения, который провёл первое успешное маммарокоронарное шунтирование.
 Гёц, Хуго (1884—1972) — американский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.

Гец 
 Гец, Иван Васильевич (1935—2007) — советский партийный и государственный деятель.
 Гец, Лев Львович (1896—1971) — украинский и польский художник, график, педагог.
 Гец, Мария Игнатьевна (1915—?) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Гец, Мирра Филипповна (в замужестве Сахновская; 1897—1937) — советский военачальник, комдив.
 Гец, Пётр Петрович (1793—1880) — русско-немецкий историк, переводчик, мемуарист; тайный советник.
 Гец, Сергей Львович (1922—1981) — советский прозаик, критик, публицист.
 Гец, Файвел-Меер Бенцелевич (Файвель Бенцелевич; 1850—1931) — русско-еврейский публицист, литератор, педагог.

Торговые марки, бренды 
 Goetz, Johann Goetz Motorradbau — немецкая мотоциклетная мастерская в городе Филлинген и марка мотоциклов, выпускавшихся там в 1925–1935 годах. Названа по имени владельца.

См. также 
 Гёце
 Гёте
 Герц
 Гёц фон Берлихинген (нем. Gottfried „Götz“ von Berlichingen zu Hornberg; ок. 1480—1562) — швабский рыцарь, участник Крестьянской войны в Германии.
  — имя заглавного героя одноимённой драмы И. В. Гёте.

Примечания